Lunkány néven több romániai település ismert:

 Lunkány (Bakó megye) (Luncani)
 Lunkány (Hargita megye)
 Lunkány (Hunyad megye)
 Bégalankás neve 1911-ig